Kole steht für:
 ein Längenmaß, siehe Kole  (Einheit)
 Distrikt Kole in Uganda
 Kole (Demokratische Republik Kongo), Stadt in der DR Kongo

Kole oder Köle ist der Familienname folgender Personen:
 André Kole (* 1936), US-amerikanischer Illusionist
 Heinrich Köle (1920–2015), österreichischer Mediziner
 Julian Kole (1908–1998), polnischer Politiker 
 Ryszard Kole (* ca. 1946), polnischstämmiger Pharmakologe
 Warren Kole (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Wolfgang Köle (1919–2018), österreichischer Mediziner

Siehe auch:
 Kolle
 Kohle (Begriffsklärung)